Havinck (roman)
Havinck (film)